Poulet – denominazione slovena di Povoletto
 Georges Poulet (1902-1991) – critico letterario belga
 Robert Poulet (1893-1989) – giornalista, critico letterario e scrittore belga